Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1906 war ein Tenniswettbewerb in London.

In der Challenge Round schlug Laurence Doherty den Herausforderer Frank Lorymer Riseley und sicherte sich damit seinen fünften Titel.

Challenge Round

All-Comers-Wettbewerb

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Quelle 
 J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 264.

Herreneinzel
1906